

Mythologie 
 Argie ou Argia est le nom de plusieurs personnages féminins de la mythologie grecque :
 Argie, une Océanide, fille d'Océan et de Téthys
 Argie fille d'Adraste, femme de Polynice ;
 Argie fille d'Autésion, sœur de Théras et femme d'Aristodème, descendante de la précédente.

Biologie 
 Argia est un genre de libellules.

Autres 
 Argie,  film de Jorge Blanco (1984).